Ро́бин Па́трик У́льсен (; 8 января 1990, Мальмё, Швеция) — шведский футболист датского происхождения. Выступает на позиции вратаря. Игрок английского клуба «Астон Вилла», и национальной сборной Швеции.

Клубная карьера 

Ульсен начал карьеру, выступая за малоизвестные команды низших дивизионов Швеции «Лимхамн-Бункефло», «Бункефло ФФ» и «Клагсхамн». В 2012 году Робин перешёл в «Мальмё». 1 октября в матче против «Сюрианска» он дебютировал в Алсвенскан лиге. В составе «Мальмё» Робин дважды стал чемпионом и обладателем Суперкубка Швеции, а в 2014 году был признан лучшим вратарём чемпионата.

Летом 2015 года Ульсен перешёл в греческий ПАОК, подписав контракт на четыре года. Сумма трансфера составила 650 тыс. евро. 23 августа в матче против «Ксанти» Робин дебютировал в греческой Суперлиге.

В начале 2016 года он на правах аренды перешёл в датский «Копенгаген». 28 февраля в матче против «Эсбьерга» Ульсен дебютировал в датской Суперлиге. Робин помог новой команде завоевать Кубок Дании. По окончании сезона руководство столичного клуба выкупило Ульсена. Сумма трансфера составила 600 тыс. евро, контракт был подписан на четыре года. Летом 2018 года Ульсен перешёл в итальянскую «Рому», в качестве замены, ушедшему в «Ливерпуль» Алиссону. Контракт был подписан на пять лет. Сумма трансфера составила 8,5 млн евро. В матче против «Торино» он дебютировал в итальянской Серии A. В течение первой половины сезона Ульсен считался основным голкипером, однако начиная с декабря вратарь в ряде матчей допустил множество результативных ошибок, которые привели к голам соперников. После ухода тренера Эусебио Ди Франческо и прихода на его место Клаудио Раньери, Ульсен практически сразу утратил место в основе, уступив его более опытному и стойкому Антонио Миранте. А перед началом нового сезона, когда в команду пришёл новый голкипер Пау Лопес, позиции Ульсена в команде окончательно пошатнулись, и швед был отправлен в годичную аренду в «Кальяри».

5 октября 2020 года на правах аренды до конца сезона 2020/21 перешёл в английский клуб «Эвертон». 1 ноября 2020 года дебютировал в составе «Эвертона» в матче АПЛ против «Ньюкасла» (0:2).

Первую половину сезона 2021/2022 провел в аренде в «Шеффилд Юнайтед». 18 января 2022 года был арендован до конца сезона бирмингемской «Астон Виллой». 4 июня 2022 года футболист был выкуплен у «Ромы» бирмингемским клубом за 3,5 млн евро.

Международная карьера 
15 января 2015 года в товарищеском матче против сборной Кот-д’Ивуара Ульсен дебютировал за сборную Швеции.

Летом 2016 года Ульсен попал в заявку сборной на участие в чемпионате Европы во Франции. На турнире он был запасным и на поле не вышел.

В 2018 году Ульсен принял участие в чемпионате мира в России. На турнире он сыграл в матчах против команд Южной Кореи, Германии, Мексики, Швейцарии и Англии.

Статистика выступлений

Клубная

В сборной 

Итого: 43 матча / 22 сухих матча / 41 пропущенный гол; 22 победы, 8 ничьих, 13 поражений.

Достижения

Командные 
 «Мальмё»
 Чемпион Швеции (2): 2013, 2014
 Обладатель Суперкубка Швеции (2): 2013, 2014

 «Копенгаген»
 Чемпион Дании (2): 2015/16, 2016/17
 Обладатель Кубка Дании (2): 2015/16, 2016/17

Примечания

Ссылки 
 Профиль футболиста на официальном сайте «Эвертона»

Футболисты Швеции
Игроки сборной Швеции по футболу
Игроки ФК «Лимхамн Бункефлу»

Игроки ФК «Мальмё»
Игроки ФК ПАОК
Игроки ФК «Копенгаген»
Игроки ФК «Рома»
Игроки ФК «Кальяри»
Игроки ФК «Эвертон»
Игроки ФК «Шеффилд Юнайтед»
Игроки ФК «Астон Вилла»